Ранчо Сан Франсиско, Рефухио Запата има више значења:

 Ранчо Сан Франсиско, Рефухио Запата (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Франсиско, Рефухио Запата (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику